Fontenoy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fontenoy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia